Zły dotyk (Mysterious Skin)
 Zły dotyk (The Woodsman)